Willie Davis peut désigner :
 Willie Davis (1934-2020), joueur américain de football américain ;
 Willie Davis (1940-2010), joueur de baseball américain ;
 Willie Davis (1945-), joueur de basket-ball américain.